Die B Grupa 1970/71 war die 22. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 8. August 1970 und endete am 3. Juli 1971.

Modus 
Die 36 Mannschaften waren geografisch in zwei Gruppen eingeteilt. Sie traten an 34 Spieltagen, aufgeteilt in eine Hin- und eine Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander an. Die beiden Gruppensieger stiegen in die A Grupa auf. Die jeweils zwei Tabellenletzten stiegen in die W Grupa ab. Zudem fusionierte Textilez Sliwen mit dem FK Sliwen in der Winterpause, sodass auch der Platz für den FK Sliwen am Saisonende frei wurde.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe Nord

Gruppe Süd

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1970 71
Fußballsaison 1970/71